Dit is een lijst van PlayStation 3-spellen, gerangschikt op alfabet.

PlayStation 3